Elena de Habsburgo (Viena, 7 de enero de 1543 – Hall in Tirol, 5 de marzo de 1574). Archiduquesa de Austria, era hija del emperador Fernando I y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

Con sus hermanas Magdalena y Margarita fundó el convento para monjas de Hall, construcción empezada en 1567 y terminada dos años después. Elena vivió allí el resto de su vida y murió con 31 años.

Ancestros 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Viena
Fallecidos en Hall in Tirol
Austríacas del siglo XVI